Cisereh (Cisata)
 Cisereh (Tigaraksa)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing